Carlo Romeo ist der Name folgender Personen:

* Carlo Romeo (Historiker, 1954) (* 1954), italienischer Journalist, Historiker und Schriftsteller
 Carlo Romeo (Historiker, 1962) (* 1962), italienischer Historiker, Übersetzer und Literaturkritiker